Erik Ryding, född 4 december 1982 i Gävle, manusförfattare och jeansdesigner. Mest kända filmproduktioner är kortfilmerna Polisliv (2001), vilken bl.a. belönades med publikens pris på Gävle/Sandvikens ungdomsfilmfestival 2001, samt uppföljaren Polisliv-Tidvatten (2007).

Svenska manusförfattare
Män
Födda 1982
Levande personer